Wartislaw ist der Name folgender Angehöriger des Greifenhauses: 
 Wartislaw I., Herzog von Pommern
 Wartislaw († 1184), Prinz von Pommern
 Wartislaw (um 1186), Adliger aus der Seitenlinie der Ratiboriden
 Wartislaw Swantiboricz († 1196), auch Wartislaw II., Kastellan von Stettin
 Wartislaw († 1233), wahrscheinlich Kastellan von Stettin
 Wartislaw III. († 1264), Herzog von Pommern-Demmin
 Wartislaw IV. († 1326), Herzog von Pommern-Wolgast
 Wartislaw V. († 1390), Herzog von Pommern-Wolgast
 Wartislaw VI. († 1394), Herzog von Pommern-Barth und Rügen
 Wartislaw VII. († 1395), Herzog von Pommern-Stolp
 Wartislaw VIII. (1373–1415), Herzog von Pommern-Wolgast, zuvor Archidiakon von Tribsees
 Wartislaw († 1414/1415), Prinz von Pommern
 Wartislaw IX. (~1400–1457), Herzog von Pommern-Wolgast
 Wartislaw X. (~1435–1478), Herzog von Pommern-Rügen und Barth

Wartislaw ist der Name folgender Herzöge von Pommerellen aus dem Haus der Samboriden:
 Wartislaw I. (Pommerellen)
 Wartislaw II. (Pommerellen)